ABS henviser til forskellige artikler:
Abs (anatomi) - Musklerne i maven
ABS-bremser - bremsesystem